Ра́йнхартт Кри́стенсен () — датский биолог.

Биография 
Кристенсен учился с 1968 по 1971 год в Орхусском университете, затем до 1976 года — в университете Копенгагена. В 1979 году он получил учёную степень кандидата наук. С 1983 года — профессор в университете Копенгагена. С 2002 года — член Датской королевской академии наук.

Кристенсен обнаружил 3 новых типа животных: в 1983 году — Loricifera, в 1995 году — Cycliophora и в 2000 году — Micrognathozoa. Теперь (2005) в зависимости от таксономии царство животных насчитывает всего 20—30 типов.

Труды 
 Reinhardt Møbjerg Kristensen und Peter Funch: Micrognathozoa: a new class with complicated jaws like those of Rotifera and Gnathostomulida. In: Journal of Morphology Vol. 246, Nr. 1, Oktober 2000. Seiten 1-49, PMID 11015715
 Gonzalo Giribet, Martin Vinther Sørensen, Peter Funch, Reinhardt Møbjerg Kristensen und Wolfgang Sterrer: Investigations into the phylogenetic position of Micrognathozoa using four molecular loci. In: Cladistics. Vol. 20, Nr. 1, Februar 2004. Seiten 1ff 
 R. P. Higgins, R. M. Kristensen: Loricifera. In: Robert P. Higgins, H. Thiel (Hrsg.): Introduction to the Study of Meiofauna. Smithsonian Institution Press, Washington 1988, S. 319,  ISBN 0-87474-488-1
 R. M. Kristensen: Loricifera, a new phylum with Aschelminthes characters from the meiobenthos. In: Zeitschrift für zoologische Systematik und Evolutionsforschung. Parey, Hamburg 21. 1983, S.163, 
 R. M. Kristensen: Loricifera. in: F. W. Harrison, E. E. Ruppert (Hrsg.): Aschelminthes. Microscopic Anatomy of Invertebrates. Bd 4. Wiley-Liss, New York 1991, S.351.   ISBN 0-471-56103-7
 R. M. Kristensen: An Introduction to Loricifera, Cycliophora, and Micrognathozoa. In: Integrative and Comparative Biology. Lawrence Kan 42.2002, S.641.

Ссылки 
 Reinhardt Møbjerg Kristensen 

Зоологи Дании
Члены Датской королевской академии наук